Elizabethtown (film), een film uit 2005

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Elizabethtown (Illinois)
Elizabethtown (Indiana)
Elizabethtown (Kentucky)
Elizabethtown (New York)
Elizabethtown (North Carolina)
Elizabethtown (Pennsylvania)